División de Honor 1994-1995 – torneo di calcio a 5
 División de Honor 1994-1995 – torneo di hockey su pista